La Second Division 1897-1898 fu il sesto campionato avente questa dicitura, e vide la vittoria del Burnley.

Henry Boyd (Newton Heath) fu il miglior marcatore del torneo con 23 gol.

Squadre partecipanti

 Burton Swifts

 Gainsborough Trinity

Classifica finale

Play-off

Verdetti
 Ai play-off Burnley e Newcastle United ottennero la promozione in First Division 1898-1899.

Tabellone

Note

Fonti e bibliografia

Voci correlate 
First Division 1897-1898
FA Cup 1897-1898

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1897
Calcio nel 1898